Украи́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств мира.

Россия 
 Украинская улица — улица в Воронеже.
 Украинская улица — улица в Иркутске.
 Украинская улица — улица в Казани (слобода Восстания).
 Украинская улица — улица в Кинеле.
 Украинская улица — улица в Красноярске.
 Украинская улица — улица в Липецке.
 Украинская улица — улица в Мичуринске.
 Украинская улица — улица в Орле.
 Украинская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Украинская улица — улица в Томске.
 Украинская улица — улица в Хабаровске
 Украинская улица — улица в Тольятти

Крым 
 Украинская улица — улица в Севастополе.
 Украинская улица — улица в Симферополе.
 Украинская улица — улица в Феодосии.
 Украинская улица — улица в Ялте.

Украина 
 Украинская улица — улица в Виннице.
 Украинская улица — улица в Днепре.
 Украинская улица — улица в Ивано-Франковске.
 Украинская улица — улица в Жмеринке.
 Украинская улица — улица в Запорожье.
 Украинская улица — улица в Киеве.
 Украинская улица — улица в Краснограде.
 Украинская улица — улица в Мариуполе.
 Украинская улица — улица в Николаеве.
 Украинская улица — улица в Ровно.
 Украинская улица — улица в Ужгороде.
 Украинская улица — улица в Херсоне.
 Украинская улица — улица в Чернигове.
 Украинская улица — улица в Черновцах.

Белоруссия 
 Украинская улица — улица в Минске.
 Украинская улица — улица в Гомеле.

Казахстан 
 Украинская улица — улица в Алма-Ате.

Канада 
 Украинская улица — улица в Лавале.
 Украинская улица — улица в Монреале.

Польша 
 Украинская улица — улица во Вроцлаве.
 Украинская улица — улица в Калише.

Франция 
 Украинская улица — улица в Гийянкуре.
 Украинская улица — улица в Лурде.
 Украинская улица — улица в Тулузе.

Хорватия 
 Украинская улица — улица в Загребе.

Чехия 
 Украинская улица — улица в Праге.

См. также 
Украинский переулок